Seznam měst a obcí v okrese Nový Jičín podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Seznamy sídel v Česku